Louis Renault (jurista) (1843 - 1918), professor francès de dret internacional, Premi Nobel de la Pau en 1907.
 Louis Renault (industrial) (1877 - 1944), industrial francès, fundador de l'empresa automobilística Renault.